Sweet Dreams steht für:

 Sweet Dreams (Band), eine britische Band
 Sweet Dreams (1985), eine Filmbiografie aus dem Jahr 1985
 Sweet Dreams (Beyoncé-Lied), Lied von Beyoncé Knowles (2009)
 Sweet Dreams (Are Made of This) (Album), Album von Eurythmics (1983)
 Sweet Dreams (Are Made of This) (Lied), Lied von Eurythmics (1983)